Xica da Silva puede referirse a:

 Chica de Silva - personaje histórico de Brasil.
 Xica de Silva (película) - película brasileña de 1976, dirigido por Cacá Diegues.
 "Xica de Silva" (canción) - canción de 1976 del cantante brasileño Jorge Ben.
 Xica de Silva (telenovela) - telenovela brasileña de 1996.
 Xicas de Silva - grupo de percusión formado por mujeres de Brasil.